Hajen som visste för mycket kan syfta på:

Hajen som visste för mycket (film) – en svensk komedifilm från 1989 av Galenskaparna och After Shave
Hajen som visste för mycket (musikalbum) – ett album av Galenskaparna och After Shave som släpptes 1989